Pizzicato – tecnica utilizzata per suonare gli strumenti ad arco
 Pizzicato – album di Ara Malikian del 2013
 Pizzicato – album di Izi del 2017
 Pizzicato Five – gruppo musicale giapponese